Cette liste recense les éléments du parc de Z 5300, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) circulant sur le réseau Transilien.

Remarque : 
 le tableau ci-dessous ne concerne que les motrices. Les dates de mise en service des remorques peuvent être notoirement différentes ;
 les premières remorques ont été livrées dès  ;
 les premiers éléments (302 à 304) ont été mis en service commercial le  ; 
 le transfert de la production des remorques à Lunéville a amené des retards atteignant jusqu'à sept mois, pendant lesquels la motrice était soit garée, soit servait de remplaçante à une motrice défaillante.

État du matériel  
Dans la dernière période, les rames Z 5300 étaient gérées par la Supervision technique de flotte (STF) « STF Lignes D et R » qui suivait les sept derniers exemplaires. Le  a eu lieu la dernière circulation en service commercial de ce matériel.

(*) 
 EAS : rames dotées de l'EAS (équipement à agent seul), identifiées par des portes peintes en rouge, ce qui explique le nom de la livrée
 EASR : rames dotées de l'EAS (équipement à agent seul) et rénovées au début des années 1990
 EAS Transilien : rames rénovées en 2005-2007
 GBE : Garé bon état
 Inox PB : rames TER équipées de portes peintes en bleu

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Automotrice SNCF
Automotrice 1500 V
Matériel roulant du RER d'Île-de-France
Matériel roulant Transilien
Z 5300